Чуков, Владимир:
* Чуков, Владимир (род. 1960) — болгарский арабист, преподаватель и исследователь в области ислама и политики на Ближнем Востоке.
 Чуков, Владимир Семёнович (род. 1946) — российский профессиональный путешественник.